Voici la liste des planètes mineures numérotés de 100001 à 101000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 100001 à 101000

100001-100100

100101-100200

100201-100300

100301-100400

100401-100500

100501-100600

100601-100700

100701-100800

100801-100900

100901-101000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000